Златкин — еврейская матронимическая фамилия от имени Злата; имеет женскую форму Златкина.

 Златкин, Илья Яковлевич (1898—1990) — советский историк, востоковед и дипломат, доктор исторических наук. 

 Златкина, Галина Даниелевна (более известна под фамилией Климова; род. 1947) — русская поэтесса и переводчик.

См. также 
 Златки
 Златкис

Примечания